

Enllaços externs 
 A Christmas Carol BBC

Episodis de Doctor Who